Самі́йленко — українське прізвище. Відомі носії:

 Самійленко Віктор Васильович — член Національної спілки художників України.
 Самійленко Володимир Іванович — український поет-лірик, сатирик, драматург і перекладач.
 Самійленко Іван Матвійович — український державний і громадський діяч, вчений, останній голова Уряду УНР в екзилі, професор Лонґ Айленд Університету.
 Максим Самійленко — кошовий отаман Війська Запорозького у лютому-серпні 1695 року.
 Самійленко Микола Омелянович (1917—2001) — український поет, воїн УПА.
 Самійленко Поліна Микитівна — акторка героїчного плану, заслужена артистка УРСР.
 Самійленко Степан Сергійович — підполковник Армії УНР.
 Самійленко Стефан Пилипович — український мовознавець.

Див. також 
 Самойленко
 Саміленко
Українські прізвища
Прізвища на -енко